Стасе́вич () — белорусская фамилия; образована от имени Стась ← Станислав.

Известные носители:
 Стасевич, Абрам Львович (1907—1971) — российский советский дирижёр.
 Стасевич, Александр Аркадьевич (род. 1953) — советский легкоатлет, спринтер.
 Стасевич, Игорь Николаевич (род. 1985) — белорусский футболист.

Примечания